Озёрная — деревня в Сафакулевском районе Курганской области. Входит в состав Камышинского сельсовета.

История 
В 1966 году Указом Президиума ВС РСФСР деревня отделения № 2 Сафакулевского совхоза переименована в Озерная.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения  башкиры составляли 72 %.

Примечания 

Населённые пункты Сафакулевского района